Александр Тюрюмин: Тюрюмин, Александр Владимирович (род. 1980) — российский автогонщик.
 Тюрюмин, Александр Михайлович (1928—2019) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза.